Elstow bezeichnet
 ein Dorf und Civil parish im englischen Bedfordshire, siehe  Elstow (Bedfordshire)
 einen Ort in Neuseeland, siehe  Elstow (Neuseeland)